Алекса́ндр Трофи́мов: Трофимов, Александр Александрович (1924—1974) — советский военно-морской деятель, командир 8-й Индийской эскадры специального назначения ВМФ.
 Трофимов, Александр Алексеевич (род. 1952) — советский и российский актёр.
 Трофимов, Александр Викторович (род. 1977) — российский хоккеист, тренер. 
 Трофимов, Александр Владимирович (1883—1943) — советский военно-морской деятель, доктор технических наук, инженер-контр-адмирал.
 
 Трофимов, Александр Николаевич (род. 1956) — советский и российский режиссёр.
 Трофимов, Александр Петрович (1895—1972) — советский военачальник, генерал-майор технических войск.
 
 Трофимов, Александр Степанович (1903—1980) — советский политический деятель, депутат ВС СССР.